Cutusuma steht für folgende Ortschaften im Departamento La Paz in Bolivien:
 Cutusuma (Chulumani), in der Provinz Sud Yungas
 Cutusuma (Batallas), in der Provinz Los Andes